Schemua ist der Familienname folgender Personen:

 Blasius von Schemua (1856–1920), österreichischer General
 Johann von Schemua (1850–1919), österreichischer General